Флоренсио () — имя собственное; распространено в виде фамилий и топонимов.
 Флоренсио, Рикардо Соарес (более известный под именем Руссо; род. 1976) — бразильский футболист, правый защитник.
 Дирней Флоренсио, Ренато (род. 1979) — бразильский футболист, полузащитник.

Топонимы 
 Флоренсио-Санчес — город в юго-западной части Уругвая, на севере департамента Колония.